Halta se poate referi la:

 haltă, stație feroviară
 Halta, roman SF de Clifford D. Simak
 Halta Dodești, localitate în județul Vaslui
 Halta Traian, cartier în Constanța
 Halta Triaj, Brașov